Herz este un nume de familie care înseamnă "inimă" în limba germană și se poate referi la:
 Max Herz (1856  1919), un arhitect din Transilvania
 Naftali Herz Imber (1856  1909), un poet evreu originar din Galiția

Vezi și 
 Hertz (dezambiguizare)
 Herzl

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești